Gößnitzbach ist der Name folgender Gewässer:

in Österreich:
 Gößnitzbach (Debantbach), Osttirol
 Gößnitzbach (Teigitsch), Weststeiermark
 Gössnitzbach mit Gössnitzfall in der Gössnitz, Kärnten